Но́рфолк:

Географические объекты:
 Норфолк — графство на востоке Англии, в составе региона Восточная Англия.
 Норфолк — город и порт в США.
 Норфолк — военно-морская база ВМС США.
 Норфолк — остров в южном Тихом океане и австралийская внешняя территория.
 Норфолк — тауншип в округе Ренвилл, Миннесота, США
 
Персоналии:
 Норфолк, Иоанн — английский математик XIV века.
 Норфолк, Лоуренс (род. 1963) — английский писатель, лауреат литературной премии Сомерсета Моэма
 
Породы собак:
 норфолк-спаниель
 норфолк-терьер

Прочее:
 Норфолк (герцогский титул)
 Норфолк Эдмиралс — профессиональная хоккейная команда играющая в АХЛ и являющаяся фарм-клубом команды НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг»
 Тяжёлые крейсера типа «Норфолк» — тип тяжёлых крейсеров Королевского военно-морского флота Великобритании времён Второй мировой войны.
 Норфолк — охотничья куртка до бёдер с двумя складками на спине.

См. также 
 Исчезновение Норфолкского полка

Примечания